Kettmann ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Heinz Kettmann (1912–2010), deutscher Maler und Grafiker
 Gerhard Kettmann (1928–2009), deutscher Linguist
 Siegfried Kettmann (* 1941), deutscher Radsportler
 Theodor Kettmann  (* 1938), deutscher Weihbischof